Вонозеро — топоним и гидроним в России:

 Вонозеро — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Вонозеро — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Вонозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.